El topónimo Fuentes Carrionas, que se refiere a una zona de la Montaña Palentina, puede pertenecer a cualquiera de los siguientes lugares:

 Macizo de Fuentes Carrionas: Sistema montañoso, perteneciente a la cordillera Cantábrica, situado en el norte de la provincia de Palencia.

 Laguna de Fuentes Carrionas: Lago de origen glaciar situado en el norte de la provincia de Palencia, en el macizo de Fuentes Carrionas. Es el nacimiento oficial del río Carrión.

 Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina:  Espacio natural protegido situado en el norte de la provincia de Palencia.

 Parador Nacional Fuentes Carrionas: Parador de Turismo situado en la localidad de Cervera de Pisuerga (Palencia).